Пётр Копьев:
 Копьев, Пётр Матвеевич (1772—1858) — генерал-майор, герой русско-шведской войны 1808—1809 годов.
 Копьев, Пётр Сергеевич (род. 1946) — специалист в области физики и технологии полупроводниковых наногетероструктур, руководитель Центра физики наногетероструктур Физтеха, член-корреспондент РАН (2008).